Volver (película) puede referirse a:

 Volver, película de Chile de 1969;
 Volver, película de Argentina dirigida por David Lipszyc en 1982; o
 Volver, película de España dirigida por Pedro Almodóvar en 2006.